Marco Gentile – pilota motociclistico svizzero.
Marco Gentile – regista italiano.